Василий Валерьевич Тараканов (род. 13 декабря 1966 года) — экономист, ректор Волгоградского государственного университета (2015—2020), профессор. Имеет более 70 научных работ по истории и экономике.

Биография 
 С 1988 года работает в системе высшего образования. До этого окончил Волгоградский государственный университет по специальности «История».
 В 1992 году получил степень кандидата экономических наук.
 С 1998 г. — проректор по финансово-экономической работе Волгоградского государственного университета.
 С мая 2009 г. — первый проректор в Волгоградском государственном университете.
 В 2010 году получил степень доктора экономических наук.
 С 1 апреля 2014 г. — исполняющий обязанности ректора Волгоградского государственного университета.
 С 14 января 2015 г. — ректор Волгоградского государственного университета.

С 2020 научный руководитель Фонда «Институт экономических и социальных исследований», г. Волгоград.

Сфера научных интересов 
Научные интересы Тараканова Василия Валерьевича связаны с модернизацией финансового механизма системы высшего профессионального образования, выявлением проблем, поиском путей их решений и перспектив развития. Василий Валерьевич является разработчиком концепций многоканального финансового обеспечения и налогового стимулирования деятельности учреждений высшего профессионального образования, а также системы оценки результативности расходования бюджетных средств. Василий Валерьевич Тараканов выступал координатором международных проектов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, а так же совместных международных проектов ВолГУ с вузами Италии, Китая, Болгарии, Франции, Великобритании, Германии, США.

По данным вольного сетевого сообщества «Диссернет», являлся фигурантом  диссертаций, которые содержат масштабные заимствования, не оформленные как цитаты

Общественная работа 
Василий Валерьевич Тараканов принимал участие в создании Стратегии развития Волгоградской области до 2025 года, Стратегии инновационного развития Волгоградской области до 2025 года, Программы антикризисных мер Волгоградской области на 2009—2012 гг., законодательных актов Волгоградской области и Волгограда по установлению налоговых льгот для учреждений высшего и среднего профессионального образования по уплате налога на прибыль, налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Также является:
 Помощником депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ;
 Помощником депутата Волгоградской областной думы;
 Председателем экспертно-консультативного совета Комитета по науке, образованию, культуре и внешним связям Волгоградской областной думы;
 Членом научно-технического экспертного совета при Главе Волгограда, член Экспертного совета Стратегического плана развития Волгограда.

Примечания

Ссылки 
 Страница В. В. Тараканова на сайте ВолГУ
 Тараканов Василий Валерьевич на сайте «Диссернет»

Ректоры Волгоградского государственного университета
Преподаватели Волгоградского государственного университета
Фигуранты Диссернета
Члены «Единой России»